Vârful Bora, Munții Lătoriței este cel mai înalt vârf montan în altitudine al Munților Lătoriței, având 2.055 m.

Bora
Bora